Михаи́л Куту́зов: Кутузов, Михаил Илларионович (1745—1813) — русский полководец, государственный деятель и дипломат, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года.
 Кутузов, Михаил Павлович (1899—1984) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Кутузов, Михаил Сергеевич (род. 1960) — советский и российский футболист.
 Кутузов, Михаил Силович (ок. 1700—1741) – российский горный инженер, маркшейдер и картограф.